Val Grande è un  toponimo di diverse valli nelle alpi, usato per indicare una valle di lunghezza e larghezza superiori alle valli laterali all'interno di una zona indicata con un nome comune.

 Val Grande – valle della Valsesia (provincia di Vercelli)
 Val Grande – valle della Val Camonica (provincia di Brescia)
 Val Grande di Lanzo – valle nelle Valli di Lanzo (città metropolitana di Torino)
 Val Grande –  valle della Val d'Ossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
 Valgrande – frazione di Comelico Superiore (provincia di Belluno)
 Val Grande - valle della Carnia (provincia di Udine)